«#СидЯдома» — российский комедийный телесериал в жанре «screenlife», снятый режиссёром Ольгой Френкель. Премьера состоялась 14 апреля 2020 года на платформе PREMIER, а 16 апреля — на телеканале «ТНТ».

Сюжет 
Владелец подмосковной торговой сети «КлинХоз» Геннадий Цветков вместе с другими сотрудниками компании пытается спасти бизнес во время всемирного карантина, ежедневно проводя совещания по видеосвязи.

В ролях

Награды 
 2021 — Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино (2021) за лучший комедийный сериал

Примечания 

Телесериалы-ситкомы России
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы России, завершённые в 2020 году
Телесериалы Premier Studios
Телесериалы телеканала ТНТ